przekop – kanał hydrotechniczny
 Przekop Wisły
 Przekop Szczytnicki
 Przekop Mierzei Wiślanej
 Przekop – rezerwat przyrody